Alan Toccaceli (1983) – calciatore sammarinese
 Edmondo Toccaceli (1913-1980) – ciclista su strada italiano
 Ivano Toccaceli (1963) – ex calciatore sammarinese
 Quirino Toccacelli (1916-1982) – ciclista su strada italiano